Moles est le patronyme de :

 Abraham Moles (1920-1992), un des précurseurs des études en sciences de l'information
 Arnaud de Moles (vers 1470 - vers 1520), maître verrier
 Enrique Moles (1883-1953), pharmacologue, chimiste et physicien espagnol
 Jérémie Moles (né en 1982), joueur de rugby à XV français
 Osvaldo Moles (1913-1967) journaliste et animateur de radio brésilien

Voir aussi